Іляшенко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Іляшенко Віталій Володимирович — народний депутат України 7-го скликання.
 Іляшенко Руслан Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.

Див. також 
 Ілляшенко
 Ільяшенко